«Lapointe» puede referirse a:
 Lapointe, comuna haitiana del departamento de Noroeste.
 Lapointe, 1ª y única sección comunal de la comuna haitiana de Lapointe.
 La Pointe, localidad estadounidense del estado de Wisconsin.